

Biológia 
 Ragadozók (Carnivora), az emlősök osztályának egy rendje
 Erszényes ragadozók (Dasyuromorphia), az emlősök osztályának egy rendje
 Ragadozó bogarak (Adephaga), a bogarak rendjének egy alrendje
 Ragadozó életmód, egy ökológiai szerep

Filmek 
 Ragadozó, 1987
 Ragadozó 2., 1990
 Ragadozók, 1996
 Ragadozók, 2010
 Ragadozók, 2019 Claudio Giovannesi rendezte film

Heraldika 
 Ragadozó, a címerállatok egy póza

Zene
 Ragadozók, A Lord együttes 1989-es albuma

Lásd még 
 Predator (egyértelműsítő lap)